Ока — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги в городском округе Серпухов / Серпуховском районе Московской области.

Расположена к юго-востоку от Серпухова приблизительно в 104-х километрах от Москвы и в 60—70 километрах от Тулы, находится в непосредственной близости от озера Павленское на левом берегу Оки.
Не оборудована турникетами. Относится к 11 тарифной зоне. Время в пути до Курского вокзала — 1 час 50 минут.
Билетная касса отсутствует. Высадка/посадка пассажиров производится из первых четырех вагонов.

Находясь на крутой высокой насыпи, платформы разнесены друг от друга на 400 метров. Платформа по направлению от Москвы находится непосредственно у моста через реку Оку, та что на Москву — севернее.

Ранее была станцией. Как станция официально закрыта в октябре 2012 года, код ЕСР сменён с 190101 на 190239.

Происшествия 

13 сентября 1980 года в районе платформы произошло столкновение пассажирских поездов. В результате крушения были разбиты два пассажирских вагона и электровоз, разрушена платформа Ока, из-за чего пришлось строить новую (остатки старой можно увидеть и поныне).

Интересные факты
С 2004 по 2007 годы, тогда ещё станция, Ока была конечной для нескольких пар электропоездов, курсирующих только в летний период (с 1 мая по 1 октября) по выходным дням. Электропоезда были предназначены не только для пассажиров следующих из Москвы в города Подмосковья, но и для людей, которые предпочитают отдыхать на Оке, так как рядом с платформой находится пляж. Отдельных путей для стоянки электропоездов на станции Ока нет, бригадам приходилось резервом доезжать до станции Тарусская.

По состоянию на май 2007 года, существовало два электропоезда в обратную сторону от Тарусской.

1 июля 2007 года ЦППК сообщили об отмене электропоездов до Оки. 1 мая 2007 года электропоезда, которые год назад курсировали до станции Ока, проследовали до Серпухова и Чехова. Попытки вернуть электрички до Оки были в 2008 и 2010 годах.

В итоге с 2011 года с главной автостанции Серпухова начали курсировать автобусы «Вокзал - ст. Ока», но они также были отменены в 2014 году.

Галерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Серпухова